Бабушан Моханти (, род. 30 июля 1989 года, Бхубанешвар, Индия) — индийский  и , занятый преимущественно в фильмах на языке ория. Сын известного в штате актёра Уттама Моханти.

Биография 
Бабушан родился в столице штата Орисса Бхубанешваре, в семье актёра Уттама Моханти и его жены Апараджиты, он единственный ребёнок в семье. При рождении звали Танмай. Окончил школу DAV Public School, Unit - VIII, там же и университете KIIT (Kalinga Institute of Industrial Technology).

В 2009 году состоялся его дебют в фильме Romeo – The Lover Boy, режиссёра Хары Патнайк, который дал ему карьерный старт, благодаря коммерческому успеху фильма.

В 2016 году вышел боевик Sweet Heart, который вышел после задержки, премьера должна была состояться в 2014 году.

В 2017 году вышел фильм Sister Sridevi, где он получил популярность и имел коммерческий успех, но ради фильма он сбросил 25 кг своего веса, до этого он являлся одним из немногих актёров, которые сыграли главных героев, несмотря на вес. После этого он стал суперзвездой Олливуда, обгоняя другого актёра Анубава Моханти.

Бабушан снимается в основном ремейках южно-индийских фильмов, сделанные на одия, но часто снимается в фильмах с оригинальным сценарием, именно ему даёт успех в кассовых сборах. Также он является одним из немногих актёров, которые поют в своих фильмах, и является профессиональным певцом классической индийской музыки.

Личная жизнь 
6 июля 2014, Бабушан женился на подруге Трупти Сатапатхи, который начал встречаться со школы.

Фильмография

Примечания 

Актёры и актрисы, известные под псевдонимами